Rivà ima više značenja:
 Rivà, Rovigo
 Rivà, Torino